Aartsbisdom Gitega (1912 - 1921; daarna Apostolisch vicariaat Urundi en Kivu tot 1922)
 Aartsbisdom Bukavu (1929 - 1952)

bisdom